Achille Deshayes (1802-1873), homme politique français ;
 André-Jean-Jacques Deshayes (1777-1846), danseur français ;
 Catherine Deshayes, dite La Voisin (v. 1640-1680), empoisonneuse française ;
 Célestin Deshayes (1817-1884), peintre français ;
 Émile Deshayes (1875-1946), architecte et dessinateur belge ;
 Émile Deshayes de Marcère (1828-1918), homme politique et magistrat français ;
 Éric Deshayes (1973-), écrivain français ;
 Eugène Deshayes (1828-1890), peintre français ;
 Eugène François Deshayes (1862-1939), peintre orientaliste français ;
 Eugénie Deshayes (1846-1925), actrice française de théâtre, épouse de Paul Deshayes ;
 Frédéric Deshayes (1883-1970), peintre et graveur français ;
 Gabriel Deshayes (1767-1841), prêtre français, fondateur ;
 Gérard Paul Deshayes (1795-1895), géologue et conchyliologie français ;
 Henri Deshayes (1838-1913), organiste et compositeur français ;
 Jean-Baptiste Deshayes (1774-1813), militaire français ;
 Jean-Paul Claude Deshayes de Cambronne (1905-1993), avionneur français ;
 Karine Deshayes, chanteuse lyrique ;
 Laurent Deshayes, spécialiste français du Tibet et du bouddhisme tibétain ;
  ;
 Paul Deshayes (1837-1891), acteur et directeur de théâtre français ;
 Pierre Deshayes (1918-2011), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Prosper Deshayes (1833-1907), homme politique français ;
 Prosper-Didier Deshayes (mort en 1815), compositeur français.

Patronyme normand